Wyniki Grand Prix Danii, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To jedenaste zawody o Wielką Nagrodę Danii, w tym trzecie na stadionie Parken.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Niels Kristian Iversen, natomiast rezerwę toru stanowili Charlie Gjedde oraz Mads Korneliussen.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (16) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (8) Jarosław Hampel (Polska)
 (17) Charlie Gjedde (Dania)
 (18) Mads Korneliussen (Dania)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po czwartej rundzie Grand Prix.

Opis 
Tony Rickardsson wygrał czwarty turniej w tym sezonie. Na podium po raz pierwszy w historii stanął jego rodak Antonio Lindbäck.

Najsłabszy występ w sezonie zanotował Jarosław Hampel, który był ósmy. Pozostali Polacy nie zakwalifikowali się do półfinałów: Tomasz Gollob był dwunasty, a Tomasz Chrzanowski szesnasty.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Kopenhadze.

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2005

Dania
2005
2005 w Danii
Sport w Kopenhadze